Cuvântul Safari se poate referi la:

Safari (expediție)
Safari (browser)
Safari (raliu), un raliu desfășurat pe drumurile din Africa